Феличиано (итал. Feliciano) — фамилия.

Известные носители:

 Феличиано, Джованни Бернардо (ок. 1490—1554) — итальянский писатель, венецианский доктор медицины.
 Феличиано, Порфирио (1562—1632) — итальянский поэт, по происхождению швейцарец, секретарь папы Павла V.
 Феличиано, Феличе (1433—479) — итальянский антикварий и каллиграф из Вероны.
 Феличиано, Франческо — итальянский математик XVI века.

См. также 
 Фелисиано